Григоровский сельсовет — сельское поселение в Большемурашкинском районе Нижегородской области Российской Федерации.

Административный центр — село Григорово.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований — городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Большемурашкинского района
Сельские поселения Нижегородской области